Петропавліська церква, або церква Петра і Павла — назва низки християнських культових споруд, присвячених апостолам Петра і Павла.



Київ 
Церква святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ) — церква в Києві, у місцевості Нивки
Церква святих апостолів Петра і Павла (УПЦ) — церква в Києві, у місцевості Куренівка

Волинська область 
 Церква Петра і Павла — церква в селі Іванівка, Рожищенський район
 Церква Петра і Павла (Вощатин) — ПЦУ

Львівська область 
 Церква Петра і Павла — церква в місті Жовкві
 Церква Петра і Павла — церква в місті Львові
 Церква Петра і Павла — церква в місті Новояворівську
 Катедральний собор Петра і Павла — собор в місті Сокалі
 Церква Петра і Павла — церква в місті Соснівка

Тернопільська область 
 Церква святих верховних апостолів Петра і Павла УГКЦ — в с. Урмані Бережанського району, пам'ятка архітектури національного значення
 Церква святих Петра і Павла (колишній костел) — в с. Буцневі Тернопільського району, пам'ятка архітектури національного значення
 Церква святих апостолів Петра і Павла — у м. Бучачі

Хмельницька область 
 Церква Петра і Павла — церква в місті Кам'янець-Подільський
 Собор Св. Апостолів Петра і Павла (Кам'янець-Подільський)
 Костел святих Апостолів Петра і Павла (Ярмолинці)

Чернігівська область 
 Церква Петра і Павла — церква в місті Чернігові
 Церква Петра і Павла — церква в селі Петрівка, Бобровицький район, Чернігівська область
 Церква Петра і Павла — церква в місті Новгород-Сіверський

В інших областях 
 Церква Петра і Павла — церква в селі Павлівка, Мар'їнський район, Донецька область
 Церква Петра і Павла — церква в місті Сумах

Зруйновані 
 Церква Петра і Павла (Куренівка) — зруйнована церква в місті Києві
 Церква Петра і Павла (Поділ) — зруйнована церква в місті Києві
 Церква Петра і Павла — зруйнована церква в місті Одесі

Собор святих Петра і Павла (Мельбурн)

Собор Святих Петра і Павла (Шяуляй)

Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла

Церква Петра і Павла — церква в місті Краків
 Базиліка святих Петра і Павла в Познані

Церква Петра і Павла — церква в місті Камбарка, Камбарський район, Удмуртія
 Церква Петра і Павла — церква в місті Смоленську
 Петропавлівська церква — церква в місті Ярославлі
 Петропавлівська церква — колишня назва Преображенської церква в селі Ягул, Удмуртія

Церква святих Петра і Павла (Чізголм, Міннесота)

Собор Святих Петра і Павла (Нант)

Собор святих Петра та Павла (Вишеград)

Див. також 
 Петропавлівський собор